В США насчитывается 3 округа с названием Тодд ():

 Тодд — административно-территориальный округ в штате Кентукки.
 Тодд — административно-территориальный округ в штате Миннесота.
 Тодд — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота.